St.-Quirin-Platz (München), een plein in München
St.-Quirin-Platz (metrostation), een station van de metro van München